Dysna (miasto) – miasto w  obwodzie witebskim Białorusi, położone na lewym brzegu Dźwiny, przy ujściu Dzisny
 Dysna (rzeka) – lewy dopływ Dźwiny